Příjmení Skoumal či Skoumalová nese více osob:

 Aloys Skoumal (1904–1988) – český překladatel a literární kritik
 Anna Skoumalová (* 1946) – česká výtvarnice, ilustrátorka a grafička
 Gita Skoumalová (* 1929) – slovenská filmová fotografka
 Hana Skoumalová (1903–1999) – česká překladatelka
 Petr Skoumal (1938–2014) – český hudebník
 Stefan Skoumal (1909–1983) – rakouský fotbalový záložník
 Tereza Skoumalová (* 1990) – česká modelka

Externí odkazy 
 

Česká příjmení